До́вгий — украинская фамилия. Известные носители:
 Довгий, Алексей Владимирович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.
 Довгий, Дмитрий Павлович (род. 1966) — экс-руководитель главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (2007—2008), генерал-майор юстиции. 
 Довгий, Олесь Станиславович (род. 1980) — украинский политик.
 Довгий, Станислав Алексеевич (род. 1954) — советский украинский учёный и политик.